«Синнамари» () — гвианский футбольный клуб из одноимённой комунны. Выступает в Региональном чемпионате, высшем дивизионе гвианского футбола. Трёхкратный чемпион Гвианы, трёхкратный обладатель Кубка Гвианы и победитель Кубка заморских департаментов. Домашним стадионом является «Многофункциональный стадион Синнамари», вмещающий 2 500 зрителей.

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
 Победитель Регионального чемпионата (3): 1992/93, 1993/94 1996/97
 Обладатель Кубка Гвианы (3): 1995/96, 1997/98, 2001/02
 Финалист Кубка Гвианы : 1998/99
 Обладатель Кубка заморских департаментов: 1993
 Обладатель Кубка Куру: 1983/84

Выступления в турнирах континентальной Франции 
 Кубок Франции (2): 1994/95, 2020/21

Выступления в турнирах КОНКАКАФ 
 Лига чемпионов КОНКАКАФ (2): 1994, 1996

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Transfermarkt
 Профиль клуба на сайте Soccerway
 Профиль клуба на сайте National Football Teams
 Профиль клуба на сайте Федерации футбола Франции

Футбольные клубы Гвианы